Występy w europejskich pucharach irlandzkiego klubu piłkarskiego Shamrock Rovers.

Wykaz spotkań pucharowych

1957–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

Shamrock Rovers F.C.
Irlandzkie kluby piłkarskie w europejskich pucharach